Rami
Vila Rami

Desambiguações de topônimos